Santorin peut désigner :
 Santorin, une île de Grèce ;
 l'Aéroport de Santorin, sur cette île ;
 l'archipel de Santorin, un archipel de Grèce ;
 Santorin, une ancienne île volcanique ayant donné naissance à l'archipel de Santorin au cours de l'éruption minoenne ;
 la caldeira de Santorin, une baie de la mer Égée en Grèce.
 Santorin, logiciel d'aide numérique à la notation et à la correction des copies d'examen.